Mauro Gibellini (1953) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Pietro Gibellini (1945) –  critico letterario, filologo e accademico italiano
 Solfara Gibellini – miniera di zolfo sita tra Montedoro e Racalmuto